Die 64. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1960/61 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Nationalliga A 

|}

Meistermannschaft

Nationalliga B 

|}

Aufstiegsrunde 

|}

Schweizer Clubs im Europacup

Europapokal der Landesmeister

Vorrunde 

|}

1. Runde 

|}

Europapokal der Pokalsieger

Viertelfinale 

|}

1961
Fußballsaison 1960/61